Списък на всички герои в сериала Стрелата по хронологичен ред, излъчван по американската кабелна телевизия CW.

Главни Герои

От първи сезон

От втори сезон

От трети сезон

От четвърти сезон

От пети сезон

От шести сезон

От седми сезон

От осми сезон 

Списъци на телевизионни персонажи